Svobodova oder Svobodová ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Svobodová (1907–1992), tschechische Schauspielerin
 Gabriela Svobodová (* 1953), tschechoslowakische Skilangläuferin
 Irena Svobodová (* 1953), tschechoslowakische Volleyballspielerin 
 Jiřina Ptáčníková (* 1986), tschechische Stabhochspringerin
 Martina Svobodova (* 1983), slowakische Inline-Skaterin
 Růžena Svobodová (1868–1920), tschechische Schriftstellerin